

Мілрой — місто, штат Міннесота
 Мілрой — переписна місцевість, штат Індіана
 Мілрой — переписна місцевість, штат Пенсільванія